

Toponyme 

 Bascom, ville de Floride
 Bascom, census-designated place de l'Ohio
 Fort Bascom, fort du Nouveau-Mexique

Patronyme 

  (1962-), chanteuse américaine
  (1906-1995), artiste américain
 Emma Curtiss Bascom (1828-1916), pédagogue et féministe américaine
 Florence Bascom (1862-1945), géologue américaine, fille de John Bascom et Emma Curtiss Bascom
 , professeur et écrivain américain
 Rose Flanders Bascom (1880-1915), dompteuse américaine
  (1772-1848), dite , artiste américaine
 George Nicholas Bascom (1837-1862), officier de l’armée américaine à l’origine de l’Affaire Bascom

Évènements historiques 
 Affaire Bascom, évènement à l’origine de dix ans de guerre entre l'armée américaine et le chef apache Cochise